Selimović est un patronyme bosniaque composé du prénom Selim (ou Salim) et du suffixe patronymique slave -vić (« fils de Selim »).

Il est porté notamment par :
  (née en 1939), chanteuse yougoslave (bosniaque) / bosnienne ;
 Husein Selimović (né en 2001), coureur cycliste bosnien ;
 Jasenko Selimović (né en 1968), homme politique suédois ;
 Meša Selimović (1910–1982), écrivain yougoslave.

Notes et références 

Homonymie de patronyme bosniaque